Дунгарпур:

 Дунгарпур — город в штате Раджастхан, Индия.
  Дунгарпур — округ в штате Раджастхан, Индия.